Mistake Creek ist der Name folgender geographischer Objekte in Australien:

Fließgewässer:
 Mistake Creek (Belyando River), Nebenfluss des Belyando River in Queensland
 Mistake Creek (Cameron River), Nebenfluss des Cameron River (Corella River) in Queensland
 Mistake Creek (McKinlay River), Nebenfluss des McKinlay River (Gilliat River) in Queensland
 Mistake Creek (Negri River), Nebenfluss des Negri River im  Northern Territory
 Mistake Creek (Nogoa River), Nebenfluss des Nogoa River in Queensland
 Mistake Creek (Western River), Nebenfluss des Western River in Queensland
 Mistake Creek (Western Australia) in Western Australia

Orte:
 Mistake Creek (Queensland)

Siehe auch:
 Massaker am Mistake Creek, Massaker an Aborigines in Kimberley, Western Australia